Мети́да ( — «мудрость, разум»):

 Метида — богиня мудрости в древнегреческой мифологии.
 Метида — спутник Юпитера.
 Метида — астероид в Солнечной системе.
 Метида — сеть книжных магазинов в России.

Имена греческого происхождения